Вестерберг — фамилия.
 Вестерберг, Арнольд — эстонский политик, член учредительного собрания Эстонии
 Вестерберг, Юнатан (род. 1994) — шведский шахматист, международный мастер (2014).
 Вестерберг, Пер (род. 1951) — шведский политик.
 Вестерберг, Стиг (1918—1999) — шведский дирижёр.